Глушица () — городско-сельская гмина (волость) в Польше, входит как административная единица в Валбжихский повят, Нижнесилезское воеводство. Население 9379 человек (на 2004 год).

Демография 
Данные по переписи 2004 года:

Сельские округа 
 Глушица-Гурна
 Гжмёнца
 Кольце
 Ломница
 Серпница

Соседние гмины 
 Едлина-Здруй
 Гмина Мерошув
 Гмина Нова-Руда
 Гмина Валим

Ссылки 
 Официальная страница 

Гмины Нижнесилезского воеводства